L'appellation « tête de cheval » ( en anglais) peut faire référence à :
 la tête du cheval ;
 Nébuleuse de la Tête de Cheval, nébuleuse obscure de la constellation d'Orion ;
 Tête de cheval blanc, tableau à l'huile sur toile du peintre français Théodore Géricault ;
 , vestige d'une statue équestre romaine ;
 , groupe de hard rock australien ;
 , entreprise métallurgique américaine ;
 la partie supérieure du chevalet de pompage.

Voir aussi